Glanz und Elend der Kurtisanen – film del 1920 diretto da Louis Ralph, Conrad Wiene, Robert Wiene
Glanz und Elend der Kurtisanen – film del 1927 diretto da Manfred Noa